Zednice může být:

 ženský tvar od slova zedník 
 český název pro několik rodů samotářských včel z čeledi čalounicovitých:
 zednice (Osmia), např. zednice rohatá (Osmia cornuta)
 zednice (Hoplitis), např. zednice kakostová (Hoplitis villosa)